Булар Батыр (род. в 1870 году в провинции Шэньси, Китай) — батыр, принимавший активное участие в Среднеазиатском восстании 1916 года, общественный и государственный деятель дунганского этноса, управляющий Караконызкой волости, Пишпекского уезда с 1910 по 1916 год.

Биография 

Родился в 1870 году в провинции Шэньси, в северо-западной части Китая. Вместе с семьей и другими дунганами переселились на территорию Казахстана под предводительством Мухаммед Аюб Биянху  . Родился в семье ходжи Магуя.

В тяжелые годы национально-колониального гнета занимался барантой, угоняя скот у русских переселенцев, затем раздавал его беднякам и голодающим.

Шабдан Джантаев, губернатор Семиречья жаловал Могуеву Булару титул Батыр отметив его достойные дела, отвагу и самоотверженность.

1910—1916 гг. — управляющий Караконызской волости.

21 октябрь 1910 г — участие в Съезде волостных управителей Жетысу в Узынагаше, где поднимался политико-экономический вопрос об остановке переселения русских крестьян в Жетысу. Решением Съезда вынесли отправку делегации в Петербург к Николаю II. Булар Батыр -делегат из Пишпекского уезда

1912—1913 гг. — во время Балканских войн отвечал за сбор средств и продовольствия для Турции по территории Жетысу.

1913 год — Булар Батыру присвоено звание Хорунжий, а также подарены инкрустированный золотом и драгоценными камнями пояс с кинжалом.

Потомки 
Буларов Ильяс Юсупович (внук) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Память 
В честь Булар Батыра назвали село Булар батыр, в Кордайском районе, Жамбылской области.

Воздвигнут памятник в селе Булар-Батыр.

Построена мечеть имени Булар Батыра.

Ссылки 
 Неизвестный герой известного восстания
 И дольше века этой дружбе
 Восстание 1916 года и судьба Булар Батыра

Казахские батыры